Shada kan syfta på:

 Shada (Doctor Who) – avsnitt från Doctor Who

Geografi

Azerbajdzjan 

 Şada, ort, Nachitjevan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar